Johann von Collas ist der Name folgender Personen:
 Johann von Collas (1678–1753), preußischer Gelehrter und Baumeister, siehe John von Collas
 Johann Jakob von Collas (1721–1792), königlich preußischer Kapitän